Magyarország legnagyobb települési önkormányzatai a választók száma szerint, az Országos Választási Iroda adatai  alapján a 2010. október 3-ai helyhatósági választások előtt.

Legalább százezer választó

Megjegyzés 
 Centrum = Összefogás Magyarországért Centrum

Legalább ötvenezer választó

Megjegyzések

Legalább harmincezer választó

Megjegyzések

Legalább húszezer választó

Megjegyzések 
 HBFE = Hajdúböszörmény Gazdálkodóiért Egyesület (az itt győztes koalícióhoz tartozott még az Agrárszövetség, az IPOSZ, a FAGÁTIH és az Összefogás a 3 hajdúvárosért is)
 A Siófokon nyertes szövetség része volt a Siófoki Polgári Kör Egyesület és a Kisgazda Polgári Egyesület is;
 Centrum = Összefogás Magyarországért Centrum;
 PSZM = Polgári Szövetség Makóért

Legalább tízezer választó

Megjegyzések 
 Nagykátán jelölő volt még: Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Egyesülete
 Sárváron jelölő volt még: Sárvárért Egyesület és a Sárvár Ipartestület

Rövidítések 

Magyarország települései
Magyarország politikai élete
Politikai listák
Magyarországi közigazgatási rekordok